Betti může označovat:
 Emilio Betti (1890–1968) – italský právník, teolog a filosof
 Enrico Betti (1823–1892) – italský matematik
 Henri Betti (1917–2005) – francouzský skladatel a klavírista
 Laura Betti (1927–2004) – italská herečka
 Paulo Betti (* 1952) – brazilský herec
 Priscilla Betti (* 1989) – francouzská zpěvačka
 Ugo Betti (1892–1953) – italský básník a dramatik
 Umberto Betti (1922–2009) – italský kardinál

Podobné názvy 
 Betty